Джон (Кла́рки) Со́уза-Бенави́дес (, более известный как Джон Со́уза; 12 июля 1920, Фолл-Ривер, Массачусетс — 11 марта 2012, Довер, Пенсильвания, США) — американский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.

Карьера

Клубная 
Джон Соуза привлёк внимание зрителей своей игрой за клуб «Понта Дельгада», с которым дважды подряд выступал в финале Открытого Кубка США. Его гол в финале 1947 года внёс вклад в общую победу команды, триумфально завершившей турнир. В 1951 году Джон перешёл в клуб «Нью-Йорк Джерман Хангерианз», в составе которого продолжал бороться за медали и кубки различных турниров.

В сборной 
Джон стал играть за сборную с 1947 года. Выступал с ней на Олимпийских турнирах 1948 и 1952 года. В 1950 году в составе национальной сборной США он участвовал в чемпионате мира в Бразилии, где принял участие во всех трёх играх сборной. Триумфальным для всей команды стал второй матч группового турнира против англичан в Белу-Оризонти, в котором американцы добились сенсационной победы 1:0. В составе той сборной на поле также выходил однофамилец Джона Эд Соуза. Несмотря на то, что голов на свой счёт на этом турнире Соуза так и не записал, он вошёл в символическую сборную чемпионата (подобное достижение смог повторить через 52 года только Клаудио Рейна).

Всего за карьеру в сборной Джон Соуза провёл 14 матчей и забил 2 гола.

Итого: 14 матчей, 2 гола; 3 победы, 1 ничья, 10 поражений.

Вне футбола 
Во время второй мировой войны Джон Соуза служил в американском флоте.

В 1976 году он был принят в Зал Американской Футбольной Славы наряду с другими игроками сборной образца 1950 года.

Сам Соуза о своих успехах всегда отзывался скромно и не придавал им большого значения.

На март 2012 года Джон Соуза оставался одним из трёх игроков американской сборной, участников чемпионата мира 1950 года (вместе с Фрэнком Борги и Уолтером Баром). Он умер 11 марта 2012 года в доме престарелых в Довере, штат Пенсильвания.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Игроки ФК «Понта Дельгада»
Игроки ФК «Нью-Йорк Джерман Хангерианз»
Участники Второй мировой войны